Santosuosso – cognome italiano
 Fernando Santosuosso – magistrato, scrittore e poeta italiano